D916 (Nord), een departementale weg in het Franse departement Nord
 D916 (Oise), een departementale weg in het Franse departement Oise
 D916 (Pas-de-Calais), een departementale weg in het Franse departement Pas-de-Calais
 D916 (Somme), een departementale weg in het Franse departement Somme